Palazzo Canevaro di Zoagli – palazzo di Firenze
 Palazzo Durazzo-Zoagli – palazzo di Genova, situato in via San Lorenzo 8
 Palazzo Senarega-Zoagli – palazzo di Genova, situato in largo Sanguineti 11